Люлинцы () — село,
Бугловский сельский совет,
Лановецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123881805. Население по переписи 2001 года составляло 265 человек.

Географическое положение 
Село Люлинцы находится на правом берегу реки Бугловка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Огрызковцы,
на противоположном берегу — село Буглов.

История 
 Село известно с XVII века.
 В XX веке было присоединено к селу Буглов.
 В 1988 году село было восстановлено.

Примечания